

Patronyme 

 Alan McNicoll (1908-1987), officier supérieur de la Royal Australian Navy.
 Cédric Lalonde-McNicoll (1988-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Helen McNicoll (1879-1915), peintre canadienne.
 Iain McNicol, baron McNicol de West Kilbride (1969-), homme politique et syndicaliste britannique.
 Walter McNicoll (1877-1947), enseignant, soldat, et administrateur colonial australien.

Toponyme 

 Port McNicoll, subdivision territoriale de la province canadienne de l'Ontario, située dans le comté de Simcoe.